Machiel ist der Name einer französischen Gemeinde:

 Machiel im Département Somme der Region Hauts-de-France

Machiel ist eine niederländische Variante des männlichen Vornamens Michael. Namensträger:

 Machiel Bosman, niederländischer Schriftsteller (* 1972)
 Machiel van Frankenhuijsen (* 1967), niederländischer Mathematiker
 Machiel Evert Noordeloos (* 1949), niederländischer Mykologe
 Henri J. M. Nouwen (Henri Jozef Machiel Nouwen; 1932–1996), niederländischer römisch-katholischer Priester, Theologe, Psychologe und geistlicher Schriftsteller